

Сагра — муніципалітет, автономна спільнота Валенсія, провінція Аліканте
 Сагра — муніципалітет, автономна спільнота Андалусія, провінція Гранада

Сагра — селище, Верхньопишминський міський округ, Свердловська область